Ederson ou Éderson peut désigner :
 Ederson Thormena (né en 1986),  footballeur brésilien qui évolue au poste de milieu de terrain ;
 Ederson Honorato Campos, dit « Ederson » (né en 1986), footballeur brésilien qui évolue au poste de milieu de terrain ;
 Éderson Alves Ribeiro Silva, dit « Éderson » (né en 1989), footballeur brésilien qui évolue au poste de d'attaquant ;
 Ederson Santana de Moraes, dit « Ederson » (né en 1993), footballeur brésilien évoluant au poste de gardien de but.